Als Tm III wurden bei der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) die Rangiertraktoren mit Verbrennungsmotor der Leistungsklasse III (zwischen 200 und 350 PS) bezeichnet.

 SBB Tm III mit den Fahrzeugnummern 901–924, neu Tm 98 85 5231 004...024, siehe SBB Tm III (Depot) 
 SBB Tm III mit den Fahrzeugnummern 9451–9463, 9501–9543, 9551–9597, neu Tm 232 001–052 und 451...597, siehe SBB Tm III (Baudienst)
 Der meterspurige Tm 599 der Brünigbahn wird ebenfalls als Tm III bezeichnet. Es handelt sich um die MEG V 22, die 1981 von der Südwestdeutschen Eisenbahngesellschaft erworben wurde.

Bemerkungen 

Triebfahrzeug (Schweizerische Bundesbahnen)